Kotlarek ist der Familienname von

 Gene Kotlarek (1940–2017), US-amerikanischer Skispringer
 George Kotlarek (1912–1994), US-amerikanischer Skispringer